John Farmer (c. 1570–c. 1601) angol reneszánsz madrigál zeneszerző
 John Farmer (1789–1838) amerikai történész és genealógus
 John Farmer (1798-1859) amerikai térképkészítő
 John Farmer (1835–1901) angol zeneszerző, a Harrow School zenetanára és orgonista

Hasonló
 John Stephen Farmer (J. S. Farmer, 1854–1916) angol lexikográfus, spiritiszta és író
 John Bretland Farmer (Sir John Farmer, 1865–1944) angol botanikus